Туркетиль (;  — июль ) — настоятель монастыря Кроулэнд, святой Католической церкви. День памяти — 11 июля.

Святой Туркетиль, сын  (Æthelweard), набожный канцлер короля Англии Эдреда, восстановил в 946 году монастырь  (Crowland), разрушенный датчанами в 870 году. В ту пору были утрачены и, может быть, уничтожены мощи святых Эгбата (Egbat), Татвина (Tatwin), Беортхельма и Этельдрита (Etheldrith). Туркетиль был двоюрным братом правивших друг вслед за другом королей Этельстана, Эдмунда I и Эдреда.

Святой Туркетиль был способным полководцем, который выиграл многие битвы против датских викингов и выручал своих двоюродных братьев в трудные моменты. Утомлённый публичной жизнью, св. Туркетиль передал шестьдесят из своих вотчин королю, а шесть — Кроулэнду, и выплатил все свои долги. Затем он отправился в Кроулэнд, где принял постриг. В 948 году он стал настоятелем. Восстановив здание во всём его великолепии, он был аббатом этого монастыря двадцать семь лет и скончался от лихорадки в 975 году шестидесяти восьми лет от роду.

Литература 
 Elisabeth van Houts: Woman and the writing of history in the early Middle Ages: the case of Abbess Mathilda of Essen and Aethelweard. In: Early Medivial Europe (1992).

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые
 Alban Butler. The lives of the fathers, martyrs, and other principal saints

Святые Англии
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые X века